Uchida kan som auktorsförkortning betyda:

 Tohru Uchida
 Shigetaro Uchida

Robotskapade auktorsförkortningar